

Geografia 
Chalon – comune francese del dipartimento dell'Isère
Chalon-sur-Saône – comune francese del dipartimento della Saona e Loira
Le Chalon – comune francese del dipartimento della Drôme

Persone 

 Antonin Chalon – attore teatrale francese
 Alfred Edward Chalon – pittore svizzero
 Anna Chalon – attrice francese
 Fabien Chalon – scultore francese
 Philibert de Chalon – nobile
 Renier Chalon – numismatico e collezionista belga

Pagine correlate 

Châlons (disambigua)